Kailua har flere betydninger:

 Kailua-Kona (Hawaii) – by på øen Hawaii i USA staten Hawaii.

 Kailua (Oahu) – by på øen Oahu i USA staten Hawaii.